Matela (Bajhang), een plaats in het Nepalese district Bajhang 
 Matela (Penalva do Castelo), een plaats in de Portugese gemeente Penalva do Castelo
 Matela (Surkhet), een plaats in het Nepalese district Surkhet
 Matela (Vimioso), een plaats in de Portugese gemeente Vimioso